Anglo Saxon steht für:

 Anglo Saxon (Schiff, 1856), kanadisch-britisches Passagierschiff
 Anglo Saxon (Schiff, 1929), britisches Frachtschiff

Siehe auch:
 angelsächsisch